Bedő Sándor (1874–1945) ügyvéd, politikus, országgyűlési képviselő (1926–1935)
 Bedő Sándor (1930–) erdélyi magyar biológus, repülőmodellező
 Bedő Sándor (1935–2012) agrármérnök, egyetemi tanár
 Bedő Sándor (1947–2017) festő, grafikus, rajztanár